Тарса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32439.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 130 км западнее Тулузы, в 60 км к западу от Оша.

На юге коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 169 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 93 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 63 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 63 активных жителей работали 58 человек (30 мужчин и 28 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 30 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер